Ishima ist der Name folgender Inseln:
 Ishima (Nagasaki), Insel der japanischen Präfektur Nagasaki
 Ishima (Okayama und Kagawa), Insel der japanischen Präfekturen Okayama und Kagawa
 Ishima (Tokushima), Insel der japanischen Präfektur Tokushima